Южен парк може да се отнася за:

 Южен парк (парк в София) - един от големите градски паркове в град София, България
 „Саут Парк“ (South Park) – американски сериен анимационен филм